Tyrode ist der Familienname folgender Personen: 

 Elisabeth Tyrode (* 1956), französische Politikerin
 Joseph Tyrode (1943–2019), französischer Politiker
 Maël Tyrode (* 2000), französischer Nordischer Kombinierer

Siehe auch:
 Tyrode-Lösung